Boiţa két romániai település román neve:
 Boica Hunyad megyében
 Bojca Szeben megyében